Амальди, Уго (1875—1957) — итальянский математик.
  (род. 1934) — итальянский физик.
 Амальди, Эдоардо (1908—1989) — итальянский физик.

Другие значения 
 «Эдоардо Амальди» — автоматический грузовой космический корабль Европейского космического агентства.<noinclude>